Села:
 Гюнівка — Запорізька область, Василівський район
 Гюнівка — Запорізька область, Бердянський район